Die Liste der Grade-I-Bauwerke in Northamptonshire verzeichnet die als Grade-I-Listed-Buildings eingestuften Bauwerke, die in der Grafschaft Northamptonshire liegen.
Von den rund 373.000 Listed Buildings in England sind etwa 9000, also rund 2,4 %, als Grade I eingestuft. Davon befinden sich etwa 197 in Northamptonshire.

Corby 
 Church of St James the Great, Gretton, Corby, NN17
 Church of St Mary, Weldon, Corby, NN17
 Church of St Mary Magdalene, Cottingham, Corby, LE16
 Church of St Peter, East Carlton, Corby, LE16
 Church of St Peter, Stanion, Corby, NN14
 Kirby Hall (That Part in Bulwick Civil Parish), Gretton, Corby, NN17
 Kirby Hall, Attached Walls and Archways, Gretton, Corby, NN17
 Rockingham Castle, Rockingham, Corby, LE16

Daventry 
 Althorp, Falconry or Hawking Tower, Althorp, Daventry, NN7
 Althorp House, Althorp, Daventry, NN7
 Canons Ashby House, Canons Ashby, Daventry, NN11
 Church of All Saints, Brixworth, Daventry, NN6
 Church of All Saints, Clipston, Daventry, LE16
 Church of All Saints, Cottesbrooke, Daventry, NN6
 Church of All Saints, Lamport, Daventry, NN6
 Church of All Saints, Lilbourne, Daventry, CV23
 Church of All Saints, West Haddon, Daventry, NN6
 Church of All Saints, Yelvertoft, Daventry, NN6
 Church of All Saints, Norton, Daventry, NN11
 Church of Holy Cross, Byfield, Daventry, NN11
 Church of Holy Trinity, Charwelton, Daventry, NN11
 Church of St Andrew, Harlestone, Daventry, NN7
 Church of St Andrew, Old, Daventry, NN6
 Church of St Andrew, Spratton, Daventry, NN6
 Church of St John the Baptist, East Farndon, Daventry, LE16
 Church of St Leodegarius, Ashby St. Ledgers, Daventry, CV23
 Church of St Margaret, Crick, Daventry, NN6
 Church of St Mary, Brington, Daventry, NN7
 Church of St Mary, Canons Ashby, Daventry, NN11
 Church of St Mary, Everdon, Daventry, NN11
 Church of St Mary, Fawsley, Daventry, NN11
 Church of St Mary, Staverton, Daventry, NN11
 Church of St Mary and All Saints, Holcot, Daventry, NN67
 Church of St Mary the Virgin, Dodford, Daventry, NN7
 Church of St Michael, Stowe IX Churches, Daventry, NN7
 Church of St Michael and All Angels, Newnham, Daventry, NN11
 Church of St Nicholas, Marston Trussell, Daventry, LE16
 Church of St Nicholas, Stanford, Daventry, NN6
 Church of St Peter, Walgrave, Daventry, NN6
 Church of St Peter and St PaulHannington, Daventry, NN6
 Church of St Peter and St Paul, Moulton, Daventry, NN3
 Church of St Peter and St Paul, Watford, Daventry, NN6
 Church of the Holy Cross, Daventry, Daventry, NN11
 Cottesbrooke Hall, Cottesbrooke, Daventry, NN6
 East Haddon Hall, East Haddon, Daventry, NN6
 Fawsley Hall, Fawsley, Daventry, NN11
 Holdenby House, Carriage Arch Approximately 130 Metres North East, Holdenby, Daventry, NN6
 Holdenby House, Carriage Arch Approximately 130 Metres South East, Holdenby, Daventry, NN6
 Kelmarsh Hall, Kelmarsh, Daventry, NN6
 Lamport Hall, Lamport, Daventry, NN6

Kettering 
 Anglican and Methodist Church of St Giles, Desborough, Kettering, NN14
 Boughton House, Weekley, Kettering, NN14
 Burton Latimer Hall and Wall Attached to South, Burton Latimer, Kettering, NN15
 Church of All Hallows, Wellingborough, NN8
 Church of All Saints, Pytchley, Kettering, NN14
 Church of All Saints, Earls Barton, Wellingborough, NN6
 Church of Holy Trinity, Rothwell, Kettering, NN14
 Church of Saint Botolph, Barton Seagrave, Kettering, NN15
 Church of St Andrew, Cransley, Kettering, NN14
 Church of St Edmund, Warkton, Kettering, NN16
 Church of St James, Grafton Underwood, Kettering, NN14
 Church of St Katherine, Irchester, Wellingborough, NN29
 Church of St Mary, Ashley, Kettering, LE16
 Church of St Mary, Bozeat, Wellingborough, NN29
 Church of St Mary, Brampton Ash, Kettering, LE16
 Church of St Mary, Burton Latimer, Kettering, NN15
 Church of St Mary, Weekley, Kettering, NN16
 Church of St Mary Magdalen, Geddington, Kettering, NN14
 Church of St Peter and St Paul, Kettering, NN16
 Dovecote, Circa 160 Metres North East of Newton Field Centre, Newton and Little Oakley, Kettering, NN14
 Flats 1, 2, 3, Porch House, Bell Tower, Cloisters, South Wing, Pediment, Corner House and Tower House, Dingley, Kettering, LE16
 Orangery at Barton Seagrave Hall, Kettering, NN15
 Queen Eleanor’s Cross, Geddington, Kettering, NN14
 Rothwell Market House, Rothwell, Kettering, NN14
 Rushton Hall School, Rushton, Kettering, NN14
 Stable Block at Boughton House, Weekley, Kettering, NN14
 The Rushton Triangular Lodge, Rushton, Kettering, NN14

Northampton 
 Abington Abbey (Museum), Northampton, NN1
 Church of All Saints, Northampton, NN1
 Church of Saint Luke, Duston, Northampton, NN5
 Church of Saint Michael, Upton, Northampton, NN5
 Church of St Andrew, Billing, Northampton, NN3
 Church of St George, Wootton, Northampton, NN4
 Church of St Giles, Northampton, NN1
 Church of St John the Baptist, Northampton, NN2
 Church of St Peter, Northampton, NN1
 Church of the Holy Sepulchre, Northampton, NN1
 Sessions House, Northampton, NN1
 St John’s Hall, Northampton, NN1
 St John’s Roman Catholic Church, Northampton, NN1
 The Eleanor Cross, Northampton, NN4
 The Town and County War Memorial, Northampton, NN1
 Upton Hall (Quinton House School), Upton, Northampton, NN5

East Northamptonshire 

 Apethorpe Palace Formerly Known As Apethorpe Hall, Apethorpe, East Northamptonshire, PE8
 Barnwell Castle, Barnwell, East Northamptonshire, PE8
 Bede House, Higham Ferrers, East Northamptonshire, NN10
 Berrystead, Oundle, East Northamptonshire, PE8
 Castle Barn Approximately 50 Metres North East of Thorpe Castle House, Thorpe Achurch, East Northamptonshire, NN14
 Chantry Chapel of All Souls, Higham Ferrers, East Northamptonshire, NN10
 Chichele College, North Range and Attached Foundations, Higham Ferrers, East Northamptonshire, NN10
 Chichele College, South and East Ranges and Attached Foundations, Higham Ferrers, East Northamptonshire, NN10
 Church of All Saints, Aldwincle, East Northamptonshire, NN14
 Church of All Saints, Easton on the Hill, East Northamptonshire, PE9
 Church of All Saints, King’s Cliffe, East Northamptonshire, PE8
 Church of All Saints, Polebrook, East Northamptonshire, PE8
 Church of St Andrew, Barnwell, East Northamptonshire, PE8
 Church of St Andrew, Brigstock, East Northamptonshire, NN14
 Church of St Andrew, Cotterstock, East Northamptonshire, PE8
 Church of St John the Baptist, Harringworth, East Northamptonshire, NN17
 Church of St John the Baptist, Wakerley, East Northamptonshire, LE15
 Church of St Laurence, Stanwick, East Northamptonshire, NN9
 Church of St Leonard, Apethorpe, East Northamptonshire, PE8
 Church of St Mary, Little Addington, East Northamptonshire, NN14
 Church of St Mary, Woodford, East Northamptonshire, NN14
 Church of St Mary, Rushden, East Northamptonshire, NN10
 Church of St Mary, Higham Ferrers, East Northamptonshire, NN10
 Church of St Mary and All Saints, Fotheringhay, East Northamptonshire, PE8
 Church of St Mary the Virgin, Titchmarsh, East Northamptonshire, NN14
 Church of St Mary the Virgin, Warmington, East Northamptonshire, PE8
 Church of St Mary the Virgin and All Saints, Nassington, East Northamptonshire, PE8
 Church of St Nicholas, Bulwick, East Northamptonshire, NN17
 Church of St Nicholas, Islip, East Northamptonshire, NN14
 Church of St Peter parish Church of St Peter, Raunds, East Northamptonshire, NN9
 Church of St Peter, Aldwincle, East Northamptonshire, NN14
 Church of St Peter, Lowick, East Northamptonshire, NN14
 Church of St Peter, Newton Bromswold, East Northamptonshire, NN10
 Church of St Peter, Irthlingborough, East Northamptonshire, NN9
 Church of St Peter, Lutton, East Northamptonshire, PE8
 Church of the Holy Trinity, Denford, East Northamptonshire, NN14
 Church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary, Ringstead, East Northamptonshire, NN14
 Churchyard Cross Approximately 8 Metres West of Chantry Chapel of All Souls, Higham Ferrers, East Northamptonshire, NN10
 Cobthorne, Oundle, East Northamptonshire, PE8
 Cotterstock Hall and Attached Outbuildings, Cotterstock, East Northamptonshire, PE8
 Deene Hall, Deene, East Northamptonshire, NN17
 Drayton House, Lowick, East Northamptonshire, NN14
 Gates, Gatepiers and Attached Screens Approximately 600 Metres South East of South Front of Drayton, Lowick, East Northamptonshire, NN14
 Gates, Gatepiers and Screen Approximately 70 Metres South East of South Front of Drayton House, Lowick, East Northamptonshire, NN14
 Glebe Farmhouse, Woodford, East Northamptonshire, NN14
 Irthlingborough Old Bridge and Attached Causeway (That Part in Irthlingborough Civil Parish), Irthlingborough, East Northamptonshire, NN9
 Lilford Hall, Lilford-cum-Wigsthorpe, East Northamptonshire, PE8
 Lyveden New Bield, Aldwincle, East Northamptonshire, PE8
 Lyveden Old Bield and Attached Outbuildings, Aldwincle, East Northamptonshire, PE8
 Market Cross 56 Metres North of Town Hall, Higham Ferrers, East Northamptonshire, NN10
 Market Cross at Junction of Station and Finedon Roads, Irthlingborough, East Northamptonshire, NN9
 Market Cross, Approximately 10 Metres North West of Cross Farmhouse, Harringworth, East Northamptonshire, NN17
 Parish Church of St Peter, Oundle, East Northamptonshire, PE8
 Prebendal Manor House, Nassington, East Northamptonshire, PE8
 Southwick Hall, Attached Walls and Stable Block, Southwick, East Northamptonshire, PE8
 The Talbot Hotel, Including Ranges of Stables and Barns at Rear, Mounting Block Near Main Carriage E, Oundle, East Northamptonshire, PE8

South Northamptonshire 
 Aynhoe Park, Aynho, South Northamptonshire, OX17
 Castle Ashby, Castle Ashby, South Northamptonshire, NN7
 Chapel of St Peter, Farthinghoe, South Northamptonshire, NN13
 Church of All Saints, Croughton, South Northamptonshire, NN13
 Church of All Saints, Middleton Cheney, South Northamptonshire, OX17
 Church of Holy Trinity, Hinton-in-the-Hedges, South Northamptonshire, NN13
 Church of St Bartholomew, Greens Norton, South Northamptonshire, NN12
 Church of St Botolph, Slapton, South Northamptonshire, NN12
 Church of St Guthlac, Old Stratford, South Northamptonshire, MK19
 Church of St James, Chipping Warden and Edgcote, South Northamptonshire, OX17
 Church of St John the Baptist, Boddington, South Northamptonshire, NN11
 Church of St John the Baptist, Thorpe Mandeville, South Northamptonshire, OX17
 Church of St Lawrence, Marston St. Lawrence, South Northamptonshire, OX17
 Church of St Lawrence, Radstone, South Northamptonshire, NN13
 Church of St Lawrence, Towcester, South Northamptonshire, NN12
 Church of St Leonard, Aston Le Walls, South Northamptonshire, NN11
 Church of St Luke, Kislingbury, South Northamptonshire, NN7
 Church of St Mary, Easton Neston, South Northamptonshire, NN12
 Church of St Mary, Thenford, South Northamptonshire, OX17
 Church of St Mary Magdalen, Castle Ashby, South Northamptonshire, NN
 Church of St Mary the Virgin, Cogenhoe and Whiston, South Northamptonshire, NN7
 Church of St Michael, Aynho, South Northamptonshire, OX17
 Church of St Michael, Farthinghoe, South Northamptonshire, NN13
 Church of St Peter, Brackley, South Northamptonshire, NN13
 Church of St Peter and St Paul, Chacombe, South Northamptonshire, OX17
 Church of St Peter and St Paul, Cosgrove, South Northamptonshire, MK19
 Church of St Peter and St Paul, Kings Sutton, South Northamptonshire, OX17
 Church of St Peter and St Paul, Chipping Warden and Edgcote, South Northamptonshire, OX17
 Easton Neston House, and Attached Wing, Easton Neston, South Northamptonshire, NN12
 Edgcote House, Chipping Warden and Edgcote, South Northamptonshire, OX17
 Eydon Hall, Eydon, South Northamptonshire, NN11
 Garden House at Easton Neston House, Easton Neston, South Northamptonshire, NN12
 Gayton Manor House, Gayton, South Northamptonshire, NN7
 Left Gatepier of Original Entry to West of Easton Neston House, Easton Neston, South Northamptonshire, NN12
 Right Gatepier of Original Entry to West of Easton Neston House, Easton Neston, South Northamptonshire, NN12
 The Chain Gate and Lodges and Attached Walls, Piers, Standards and Chains, Paulerspury, South Northamptonshire, NN12
 The Court Parlour, Yardley Hastings, South Northamptonshire, NN7
 The Manor House and Attached Brewhouse, Sulgrave, South Northamptonshire, OX17
 The Monastery, Shutlanger, South Northamptonshire, NN12
 Thenford House, Thenford, South Northamptonshire, OX17
 Two Barns at the Manor House, Old Stratford, South Northamptonshire, MK19

Wellingborough 
 Church of St Mary Magdalene, Ecton, Wellingborough, NN6
 Church of St Mary the Virgin, Finedon, Wellingborough, NN9
 Church of St Mary the Virgin, Wellingborough, NN8
 Church of St Peter and St Paul, Easton Maudit, Wellingborough, NN29
 Harrowden Hall (Wellingborough Golf Club), Great Harrowden, Wellingborough, NN9
 The Old Vicarage, Great Doddington, Wellingborough, NN29
 Tithe Barn, Wellingborough, NN8

Einzelnachweise

Weblinks 

 Images of England (englisch)
 English Heritage Gateway (englisch)
 The National Heritage List for England (NHLE) Historic England

Northamptonshire